Села:
 Старява — Львівська область, Самбірський район
 Старява — Львівська область, Яворівський район